Годени има више значења:

 Годени (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Годени (Долж), насеље у округу Долж у Румунији
 Општина Годени (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији